L'edizione 1987-88 della Eredivisie vide la vittoria finale del , al suo terzo titolo consecutivo. 

Capocannoniere del torneo fu Wim Kieft (), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1987-88.
 AZ Alkmaar, Den Haag e DS '79 retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1987-1988

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
Campionato olandese di calcio